João Manuel Dantas (Cachoeira,   – Feira de Santana, ) foi um compositor, violonista e maestro brasileiro.

Maestros da Bahia
Compositores da Bahia
Violonistas da Bahia
Naturais de Cachoeira (Bahia)